The International (film), een film uit 2009 met Clive Owen en Naomi Watts
De internationale titel van de Turkse film Beynelmilel.
The International (golf), een golftoernooi.
 The International (Amsterdam), golfbaan bij Amsterdam
The International (toneelstuk), een toneelstuk uit 1927 door John Howard Lawson
The International (tijdschrift), een literair tijdschrift opgericht in 1912.
 The International (Dota 2), een jaarlijks gehouden e-sportevenement.